Giroud ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bayo Giroud (1892–1967), spanisch-kubanischer Militär und Schriftsteller
 Alexandre Giroud (* 1981), französischer Rallyefahrer 
 Alice Giroud (1880–1969), Schweizer Oper- und Konzertsängerin, Tanzlehrerin
 Françoise Giroud (1916–2003), französische Politikerin, Journalistin und Schriftstellerin
 Frank Giroud (1956–2018), französischer Comicbuchautor
 Jean-Pierre Giroud (* 1938), französischer Bauingenieur (Geotechnik)
 Louis Giroud (1840–1919), Schweizer Maschinen Ingenieur, Unternehmer
 Olivier Giroud (* 1986), französischer Fußballspieler